Обществознáние — комплекс дисциплин, объектом исследования которых являются различные стороны жизни общества. Как учебный предмет оно включает в себя основы общественных наук (философии, социальной психологии, правоведения, экономики, политологии, и др.) и сосредотачивается на специальных знаниях, необходимых для эффективного решения наиболее типичных проблем в социальной, экономической, политической, духовной сферах жизни. Характерной особенностью курса обществознания является то, что общественные науки рассматриваются в нём не в изолированном виде, а как тесно связанные между собой дисциплины, составляющие единое целое. Можно сказать, что если каждая отдельная наука предлагает свой фрагмент знаний об обществе и человеке и свою точку зрения на него, то обществознание позволяет сложить из этих фрагментов и позиций целостную и объемную картину социального мира.

Обществознание также рассматривается как одноимённый обобщённый школьный предмет средней школы РФ, затрагивающий разнообразные общественные темы. Фактически его преподавание является заменой отменённого предмета «обществоведение» в СССР (в значительной степени построенного на марксистско-ленинской философии с идеологическим и патриотическим воспитанием). Суть предмета состоит в преподавании основ общественных наук. В основном предмет обществознания изучает философию, социологию и политологию. Однако также в состав обществознания входят отдельные науки: правоведение, экономика, история — и интегративные (культурология), а также поднауки (социальная психология).

См. также 
 Обществоведение
 Обществознание (школьный предмет)

Ссылки 
 Рецензии на современные учебники по обществознанию  на страницах научно-просветительского журнала «Скепсис»
 Термины по обществознанию 

Общественные науки
Гуманитарные науки